Gustav Wetterström – calciatore svedese
 Hans Wetterström – canoista svedese
 Victor Wetterström – giocatore di curling svedese